virador, puede hacer referencia a:

 Virador (cabo), un tipo de cabo en una embarcación; o
 Virador (calabrote), un tipo de calabrote en una embarcación.
 Andarivel de Juanete (Virador),